Sabouret est un patronyme d'origine française. Sabouret est un nom dérivé de l'occitan , dérivé du latin sapor, qui signifie . Ce nom a donc pris le sens de savoureux ou agréable. 

 Charles Sabouret (1884-1967), patineur artistique français
 Jean-François Sabouret (1946-2023), sociologue français
 Jean-Pierre Sabouret (1944-2007), violoniste français 
 Jean-Pierre Sabouret (né en 1961), journaliste, photographe, animateur et manager français 
 Louisa Descamps-Sabouret (1855-1916), peintre française
 Marie Sabouret (1924-1960), actrice française
 Yves Sabouret (né en 1936), homme des médias et homme politique français

Notes et références